Fürling heißen folgende geographischen Objekte:

 Fürling (Gemeinde Engelhartszell), Ortsteil von Engelhartszell, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Fürling (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Fürling (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Fürling (Gemeinde St. Johann), Ort bei Sankt Johann am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Fürling (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Fürling (Gemeinde Schönau), Ortschaft von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Fürlinger